Demos steht für:

 Demos, Siedlungsgemeinschaft im antiken Griechenland
 Demos (Platon) (um 440–nach 391 v. Chr.), Stiefbruder des Philosophen Platon

Demos ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Demos (* 1950), US-amerikanischer Visual-Effects-Experte
 Adam Demos (* 1985), australischer Filmschauspieler

DEMOS steht als Abkürzung für:
 Demokratische Opposition Sloweniens, ein historisches Wahlbündnis der Reformparteien Sloweniens
 DEMOS (Betriebssystem), ein Betriebssystem für die PDP-11
 DEMOSFET, ein MOSFET mit erweitertem Draingebiet (engl. drain-extended MOSFET)

Siehe auch:
 Demoss
 Dimos

Abkürzung